Puiseux peut faire référence à :

Patronyme 
 Jean-Baptiste de Puisieux (v. 1679-1776), architecte français.
 Madeleine de Puisieux (1720-1798), écrivaine et moraliste féministe française, maîtresse de Diderot.
 Pierre IV Brûlart de Sillery, vicomte de Puisieux (1583-1640), homme d'État français.

Toponyme 
 Puisieux, commune française du Pas-de-Calais
 Puisieux, commune française de Seine-et-Marne
 Puisieux, ancienne commune française de l’Aisne, auj. intégrée à Puisieux-et-Clanlieu

Voir aussi
 Puisieux-et-Clanlieu, commune française de l’Aisne
 Puisieulx, commune française de la Marne

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France